Gai Livi Salinàtor (pretor 202 aC)
 Gai Livi Salinator (cònsol), cònsol el